Das Campeonato Internacional de Tênis 2020 war ein Tennisturnier, das vom 30. November bis 6. Dezember 2020 in Campinas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Campinas